(né en 1935), physicien britannique ;
 Herbert Kalmus (1881–1963), ingénieur américain et personnalité du cinéma ;
 Natalie Kalmus (1882–1965), personnalité américaine du cinéma, épouse du précédent ;
  (né en 1933), physicien britannique, frère aîné de George Kalmus ;
 Peter Kalmus (1974-), climatologue américain.